Серге́й Анато́льевич Ста́ростин (24 марта 1953, Москва — 30 сентября 2005, там же) — советский и российский , полиглот, специалист в области компаративистики, востоковедения, кавказоведения и индоевропеистики. Сын литератора, переводчика, полиглота Анатолия Старостина, брат философа и историка науки Бориса Старостина. Член-корреспондент Российской академии наук по Отделению литературы и языка (языкознание). Заведующий Центром компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ, главный научный сотрудник Института языкознания РАН, почётный доктор Лейденского университета (Нидерланды).

Биография 
Родился 24 марта 1953 года в Москве.

Лингвистикой начал увлекаться уже в школьные годы. На проводимой Отделением структурной и прикладной лингвистики МГУ (где он впоследствии учился) Олимпиаде по языковедению и математике для школьников 8—11 классов стал одним из победителей, будучи ещё только пятиклассником, что вызвало настоящую сенсацию и появление статьи о нём в прессе. По воспоминаниям А. Жолковского, «Шеворошкин говорил, что у него в ностратическом кружке есть такие школьники, которые всех нас скоро заткнут за пояс — это оказались Старостин, Лерман».

Окончил Отделение структурной и прикладной лингвистики (ОСиПЛ) филологического факультета МГУ им. Ломоносова в 1975 году. В качестве основного языка изучал японский. Ещё студентом опубликовал работу по реконструкции праяпонского языка, которая произвела большое впечатление на специалистов. В период учёбы регулярно участвовал в лингвистических экспедициях на Северный Кавказ, проводившихся на ОСиПЛ под руководством А. Е. Кибрика.

Сразу после окончания МГУ поступил в аспирантуру в Институт востоковедения АН СССР. Кандидатская диссертация (1979) — на тему «Реконструкция древнекитайской фонологической системы» (была рекомендована оппонентами для защиты в качестве докторской). Докторская диссертация (1992) — по проблемам алтайской реконструкции и происхождения японского языка.

30 мая 1997 года избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделению литературы и языка (языкознание).

Участвовал в ряде международных проектов в Нидерландах, США (в том числе в Институте Санта-Фе, куда его рекомендовал нобелевский лауреат по физике Мюррей Гелл-Манн и где до того никогда не было ни одного лингвиста) и других.

Помимо научной деятельности, занимался преподаванием. Его мечтой было приблизиться к реконструкции праязыка Homo sapiens.

Скончался на 53-м году жизни 30 сентября 2005 года от инфаркта миокарда после лекции в РГГУ. Похоронен на Донском кладбище  (уч. у колумбария 11).

Семья 
Два сына. Георгий Старостин (р. 1976) занимается исследованиями в области компаративистики; также известен как музыкальный критик.

Научные достижения 

Занимался установлением дальнего родства между языковыми семьями, продолжая традиции ностратической школы В. М. Иллича-Свитыча, А. Б. Долгопольского, В. А. Дыбо и других. Его анализ отличался тщательностью и учётом всего языкового материала (многие языки изучал в экспедициях, подробно работал с текстами, производил реконструкцию с нижнего уровня).

С 1970-х годов вплоть до своей смерти в 2005 году был неформальным главой Московской школы компаративистики (с 1999 — формальным главой Центра компаративистики ИВКА РГГУ).

Значительно усовершенствовал методику датировки расхождения языков (глоттохронологии).

Внёс большой вклад в использование компьютерных методов в лингвистике, в том числе как создатель СУБД Starling, а также онлайнового лингвистического ресурса «Вавилонская Башня».

Основные достижения в области изучения конкретных языковых семей:

 Реконструировал древнекитайскую фонологическую систему на основании анализа рифм в древнекитайской поэзии и других данных.
 Значительно уточнил реконструкцию сино-тибетского праязыка.
 Впервые построил реконструкцию северокавказской семьи (совместно с С. Л. Николаевым). Опубликовал большой этимологический словарь северокавказских языков.
 Исследовал вымирающие енисейские языки и реконструировал праенисейский язык.
 Основываясь на этих трёх реконструкциях, впервые обнаружил неожиданные параллели между сино-тибетскими, енисейскими и северокавказскими языками; предложил объединить их в сино-кавказскую макросемью, сделал реконструкцию сино-кавказского праязыка.
 Доказал родство известных по клинописным памятникам хуррито-урартских языков с восточнокавказскими.
 Занимался проблемой родства хаттского (протохеттского) языка с западнокавказскими (абхазо-адыгскими).
 Разработал гипотезу о принадлежности японского языка к алтайской семье.
 Опубликовал этимологический словарь алтайских языков, содержащий почти три тысячи корней и служащий аргументом в пользу существования алтайской языковой семьи (включающей тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский).
 Предложил новую реконструкцию парадигматических классов индоевропейского глагола (совместно с С. Л. Николаевым).
 Исследовал вопрос о прародине и культурной истории народов Передней Азии, опираясь на выявленные культурные заимствования в древней лексике.
 Выдвинул Борейскую гипотезу

Последовательным жёстким критиком большинства реконструкций Старостина являлся Александр Вовин.

Библиография 
 Список трудов

Основные работы (монографии, словари) 
 Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language (совм. с И. М. Дьяконовым). München, 1986. — 113 p.
 Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М., 1989. — 725 с. Перевод на китайский язык: 斯塔罗斯金。古代汉语音系的构拟。上海教育出版社，2010。
 Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991. — 298 с Текст
 A North Caucasian Etymological Dictionary (совм. с С. Л. Николаевым). Moscow, 1994 — 1406 p. Текст предисловия
 A Comparative Dictionary of Five Sino-Tibetan Languages (совм. с И. И. Пейросом). Melbourne, 1996 — 882 p.
 Японская грамматика (совм. с В. М. Алпатовым и И. Ф. Вардулем). М., 2000.
 Введение в лингвистическую компаративистику (совм. с С. А. Бурлак). М., 2001.
 An Etymological dictionary of the Altaic languages (совм. с А. В. Дыбо и О. А. Мудраком). Vol. 1-3. Leiden, 2003. — 2096 p.
 Сравнительно-историческое языкознание (совм. с С. А. Бурлак). М., 2005. — 432 с.
 Труды по языкознанию. М., 2007. — 928 c. ISBN 5-9551-0186-1

Избранные статьи и доклады 
 Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Часть 1. 1989. (PDF)
 Методология сопоставления дальнородственных языковых семей (PDF)
 Компьютерная симуляция лексической дивергенции. Доклад, прочитанный в Институте Восточных Культур РГГУ 29 сентября 2005 года (конспект)
 Актуальные задачи морфологического анализа и синтеза в интегрированной информационной среде STARLING // Труды международной конференции Диалог’2003. (c С. А. Крыловым)

Популярные статьи и интервью 
 Сергей Старостин на «Школе злословия»
 Сергей Старостин у Гордона
 Сергей Старостин опять у Гордона
 О древе языков (обзор мнений) (с А. Ю. Милитаревым)
 Выступление на круглом столе «Когда и как возникли языки»

Примечания

Литература 

 Алпатов В. М. Языковеды, востоковеды, историки. М., 2012
 Барулин А. Н., Дыбо А. В., Крылов С. А. Сергей Анатольевич Старостин // Отечественные лингвисты XX века / Отв. ред. В. В. Потапов. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — С. 561—573. — ISBN 978-5-9908330-3-6
 Дыбо А. В. Памяти С. А. Старостина // Антропологический форум. 2005. №3.
 
 Милитарёв А. Ю. Ответственный за языки мира // Знание — сила. 2003. № 8.
 Новикова-Грунд М. В. Старостин умер // Новое литературное обозрение. 2006. № 1.
 Смирнов И. С. к 50-летию С. А. Старостина // Аспекты компаративистики-1. М.: РГГУ, 2005.
 
 Тестелец Я. Г. Воспоминания о Сергее Старостине // Русский журнал, 26.10.2005 
 Чернов В. Е. С. А. Старостин: популярное дополнение к некрологу // «Monumenta Altaica» — алтайская лингвистика, 06.10.2005

Ссылки 
 Проект «Вавилонская башня» (этимологические базы данных, русские словари и морфология, СУБД «STARLING»)
 Проект по этимологическим базам данных в институте Санта-Фе
 Мемориальная страница С. А. Старостина на сайте «Вавилонская Башня» (список трудов, электронные версии работ, биографические материалы, фото, аудиозаписи лекций)
 Мемориальная страница С. А. Старостина на сайте Monumenta Altaica
 Дополнительная подборка ссылок на тексты, посвящённые С. А. Старостину (2006-04-26)
 Памяти Сергея Старостина
 
 Его статьи в РИНЦ

Историки языка
Этимологи
Прикладные лингвисты
Кавказоведы СССР
Индоевропеисты
Алтаисты
Японисты СССР
Японисты России
Русисты
Синологи СССР
Синологи России
Кетологи
Востоковеды России
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Полиглоты
Компаративисты
Сотрудники Института языкознания РАН
Сотрудники Института востоковедения РАН
Авторы учебников
Почётные доктора Лейденского университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Донском кладбище
Кавказоведы России
Московская школа лингвистической компаративистики